Zell kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Përroi i Zellit, vattendrag, Shkodër prefektur,

Schweiz 

 Zell, Luzern, ort och kommun, 
 Zell, Zürich, ort och kommun,

Tyskland 

 Zell am Main – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Zell im Fichtelgebirge – kommun i Landkreis Hof, Bayern, Oberfranken, 
 Zell, Cham – kommun i Landkreis Cham, Bayern, Oberpfalz), 
 Zell (Mosel) – kommun i Cochem-Zell , Rheinland-Pfalz, 
Zell im Wiesental – stad i Baden-Württemberg
Zell am Harmersbach – stad i Baden-Württemberg

Österrike 

 Zell am Ziller – kommun i Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 
 Zell (kommun i Österrike) – Kärnten, Politischer Bezirk Klagenfurt Land,